Leszek Lewandowski (ur. 1960) – polski artysta plastyk
 Leszek Lewandowski (ur. 1974) – polski lekkoatleta, długodystansowiec